Cette page fait référence à des personnes ayant pour nom Kenneth, Ken ou Kenny Green ou Greene :
Ken Green (golfeur) (né en 1958), golfeur américain
Ken Green (1924–2001), footballeur anglais
Ken Green (basket-ball, 1959), basketteur américain
George Kenneth Green (1911-1997), physicien
Kenny Green (basket-ball, 1964), basketteur américain
Kenny Green (basket-ball, 1967), basketteur américain
Ken Greene (né en 1956), joueur de football américain
Kenny Greene (1969–2001), musicien américain
Kenneth P. Green, scientifique américain